Беп Гвідолін (,  9 грудня 1925, Торолд —  24 листопада 2008, Беррі) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Згодом — хокейний тренер.

Ігрова кар'єра 
Професійну хокейну кар'єру розпочав 1942 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 11 років, захищав кольори команд «Чикаго Блек Гокс», «Детройт Ред-Вінгс» та «Бостон Брюїнс».

Тренерська робота 
1972 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командами «Бостон Брюїнс», «Канзас-Сіті Скаутс». Також один сезон тренував клуб ВХА «Едмонтон Ойлерс».

Клубна статистика

Тренерська статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Тренери «Бостон Брюїнс»
Тренери «Едмонтон Ойлерс»
Тренери «Канзас-Сіті Скаутс»
Італійці Канади
Уродженці Онтаріо
Померли в Беррі (Онтаріо)